Сан-Мигел-ду-Мату (Арока) — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Сан-Мигел-ду-Мату (Возела) — район в Португалии, входит в округ Визеу.